Hieronder volgt een lijst van presidenten van Tanzania.

Presidenten van Tanzania (1964-heden) 

 
Tanzania
Presidenten